Die Saison 2004/05 war die erste Spielzeit der Fußball-Regionalliga der Frauen als dritthöchste Spielklasse nach der Einführung der 2. Bundesliga. 46 Mannschaften spielten in vier Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga. Da der Regionalverband Süd keine Regionalliga stellte, wurde ein fünfter Aufsteiger durch eine Aufstiegsrunde zwischen den Oberligen Baden-Württemberg, Hessen und Bayern bestimmt.

Nord 
Meister der Nordgruppe wurde Holstein Kiel. Den Abstiegsplatz belegte der SV Lurup. Außerdem stieg der FSV Westerstede ab.

|}

Nordost 
Meister und Aufsteiger wurde der FFV Neubrandenburg, wohingegen der MSV Neuruppin, der PSV Rostock und Hertha Zehlendorf abgestiegen sind.

|}

West 
Meister und Aufsteiger wurde die TuS Köln rrh. Die Abstiegsplätze belegten der Rot-Weiß Merl und der TuRa Dieringhausen.

|}

Südwest 
Meister und Aufsteiger wurde die  TuS Niederkirchen. Den Abstiegsplatz belegte die DSG Breitenthal.

|}

2004
Fußballsaison 2004/05